Le certificat de capacité peut faire référence à :
 le certificat de capacité en droit ;
 le certificat de capacité pour la conduite ;
 le certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques ;
 le certificat de capacité d'orthophoniste ;
 le certificat de capacité d'orthoptiste ;
 le certificat de capacité de prélèvements sanguins ;
 le certificat de capacité technique agricole et rurale.

Voir aussi